Йеху — советская и российская рок-группа, созданная в Южно-Сахалинске в 1988 году Александром Кротовым. «Йеху» известна на Дальнем Востоке, являлась и остаётся самой заслуженной «неметаллической» рок-группой Сахалинской области. 

Основатель группы – Александр Кротов, называет музыкальный стиль «Йеху» «сахалинским рок-н-роллом». Первый большой альбом был записан в стиле классического панк-рока. К этому стилю группу чаще всего и относят, хоть последний альбом группы записан в духе поп-панка или альтернативного рока.

Состав музыкантов группы часто менялся, но «Йеху» не была сольным проектом Александра Кротова. Музыкальная группа была частью концептуального арт-проекта «Йеху», объединяющего участников сахалинского андеграунда. Кротов называл группу арт-сектой, а себя ее главарем.

Почти все самостоятельные концерты «Йеху» сопровождались театральными преставлениями. Коллектив ставил на сцене произведения Даниила Хармса («Елизавета Бам», «Вещь»), сахалинского автора Сергея «Слесаря» Яковлева («Петля Ориона», «Крыса», «Покушение на Ленина»).

Для решения театральных задач коллектив пополнялся актерами сахалинских любительских или народных театров, декорации и реквизит готовились сахалинскими художниками и студентами художественного училища, в представлениях принимали участие реконструкторы, шоу-мэны и танцоры.

Этимология названия 
Основная версия происхождения названия группы: «йеху» (еху) — человекообразные персонажи романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».

В период выступлений на концертах бардов и профессиональных музыкантов, которым группа себя противопоставляла, «йеху» было хулиганским возгласом, междометием («yahoo!»). Междометие передавало вызов региональному официозу от сообщества творческих людей, настроенных на контркультурную волну.

В период записи альбома «Семь Золотых Светильников» (1994 г.) название коллектива трактовалось даже как имя 10-го царя Израильского царства.

После успешных выступлений на фестивальных и концертных площадках Дальнего Востока, название «Йеху» стало полноценным брендом рок-группы. Но основного смысла не утратило.

История Йеху 
История коллектива началась осенью 1988 года со знакомства Александра Кротова с Олегом «Фаготом» Семёновым и Александром «Бегемотом» Миромановым в рок-клубе Южно-Сахалинска.

От рок-клуба до бард-фестивалей 
Осенью 1988 года Кротов увидел афишу рок-клуба со словами «Пробуждение следует...» и зашёл в здание молодёжного центра «Лидер» на ул. Ленина, 158, где на втором этаже располагался рок-клуб. Кротову для записи песен нужна была драм-машина. До этого он пытался записать первый альбом в студии ГТРК «Сахалин», но сахалинское радио интересовали только барды и последователи «Ласкового мая».

Рок-клуб в Южно-Сахалинске появился, когда комсомольское движение СССР погналось за интересами молодежи, расширив идеологические рамки. На Дальнем Востоке это расширение породило целую сеть рок-клубов. Им разрешили проводить концерты и даже межрегиональные фестивали-съезды.

Кроме идеологии, были и вполне земные причины появления молодёжных центров и рок-клубов: через них перегонялись в стремительно нарождающиеся бизнес-структуры комсомольские деньги.

Вместо драм-машины Кротов получил и принял предложение возглавить сахалинскую делегацию на Втором Дальневосточном съезде рокеров, где был заявлен как администратор группы «ТТС». Съезд в формате музыкального фестиваля проходил в Хабаровске 10-18 января 1989 года.

Корреспондент сахалинской газеты «Молодая Гвардия» Ирина Горбулина в репортаже «Неделя странных встреч» отметила выступление администратора «ТТС» Кротова. 15 января 1989 года он исполнил песню «Суперкайф», посвятив ее Нику Рок-н-Роллу — «звезде» второго съезда и самому знаменитому «рокеру» Дальнего Востока в то время. Выступление произвело впечатление на публику и стало началом явления, которое чуть позже получило имя «Йеху».

Весной того же года безымянное трио в составе А. Кротова, О. Семенова, А. Мироманова выступило на разогреве сахалинской группы «ТТС» в Ванино и Советской Гавани. Выступление "ТТС", в свою очередь, предваряло концерт группы «Восточный Синдром». Тогда же трио определилось с названием и эмблемой. Теперь они назывались "Йеху".

Летом 1989 года Александр Кротов и Олег Семенов с группами фанатов «Йеху» выступали на сахалинских бард-фестивалях на озере Изменчивом и возле села Чапланово.

Первые альбомы 

В феврале 1990 года группа записала первый полноценный альбом «Капитанский», названный в честь одноименного мужского одеколона. Состав «Йеху» был следующим: Александр Кротов (вокал), Павел Читаев (гитара), Евгений Грачев (бас-гитара), Вячеслав Евтюхин (ударные). К сожалению, запись утрачена.

В апреле 1991 года Александр Кротов, Олег Семенов и гитарист Павел Читаев устроились в вагон-клуб, работавший на Сахалинской железной дороге. Вагон перевозили по станциям, работники клуба демонстрировали населению видеофильмы.

В свободное время «Йеху» записывали «Железнодорожный альбом». Композиции писали на бытовой магнитофон, в качестве единственного инструмента использовалась электрогитара без звукоусиления.

Из каморки в Хабаровск и Владивосток 
В 1992-1993 годах «Йеху» репетировали в артистической гримерной народного театра южно-сахалинского Дома культуры железнодорожников. Гримерку прозвали «каморкой», в ней был записан одноимённый альбом.

Как и «Железнодорожный альбом» «Каморку» записали на бытовой магнитофон. В записи приняли участие сахалинские музыканты и театралы — состав «Йеху» постоянно менялся, потому что «каморка» быстро стала местом паломничества сахалинской рок-тусовки.

22 мая 1993 года в актовом зале школы №22 Южно-Сахалинска состоялись премьера спектакля «Елизавета Бам» по пьесе Даниила Хармса (постановка Александра Мироманова, в ролях: Оксана Семёнова, Олег Семёнов, Елена Ким, Сергей "Слесарь" Яковлев, Александр Мироманов) и выступление «Йеху» традиционным рок-составом: Александр Кротов (вокал), Олег Семенов (вокал, танцы), Павел Читаев (гитара), Евгений Грачев (бас-гитара), Сергей Хорин (ударные), Александр Мироманов, Олег Дехтярь (танцы и бэк-вокал).

Весной 1994 года «Йеху» выступили на 9-м Дальневосточном фестивале рок и альтернативной музыки в Хабаровске. Концерт проходил в актовом зале хабаровского «Политена». Организацией фестивалей занималась команда студенческого клуба «Искра». Руководил «искровцами» Юрий Вязанкин, лидер группы «Система цветных сновидений».

«Йеху» на фестиваль не приглашали, но (регламент позволял) прослушали и допустили к сцене. Зал встретил музыкантов очень тепло. С этого момента группа выступала на хабаровских фестивалях вместе с остальными хэд-лайнерами. 

Тот же выезд на материк «Йеху» использовали, чтобы выступить во Владивостоке на мероприятии «Рок-четверги» — еженедельном концерте приморских рок-групп в молодежном центре ДВГУ.

В 1994 году «Йеху» выступили на фестивале «Симбиоз» в Доме офицеров Южно-Сахалинска. Почти часовой концерт сопровождался импровизированным шоу.

Семь Золотых Светильников 

После «Симбиоза» Александр Кротов пересмотрел отношение к музыкальному коллективу. По его словам, участники группы должны были стремиться к тому, чтобы группа стала их основным занятием и источником доходов. Музыканты не были готовы к этому, воспринимая «Йеху» лишь как развлечение.

Основатель «Йеху» решил очередной раз изменить формат группы, и в 1994 году коллектив записал альбом «Семь Золотых Светильников» в студии Южно-Сахалинского Дома офицеров. Альбом издан на компакт-диске в Москве.

В записи «Семи Золотых Светильников» приняли участие основные участники «Йеху» (Павел Читаев, Евгений Грачев, Олег Семенов, Анна Лукьянова, Руфина Ли Ен Хи), и приглашённые музыканты (Евгений Цепенюк, Николай Шелепов, Руслан Енко-Файн, Дмитрий Пономарев, Дмитрий Донской, Роман Шальнов, Иван Мадьянов, Максим Острянко).

Весной следующего года «Йеху» с музыкальной программой выступили в московском клубе Sexton Fo.Z.D  и записали в хабаровской студии «Ньюмикс» сборник основных концертных композиций. В записи приняли участие Александр Кротов, Олег Семенов, Павел Читаев, Евгений Грачев, Сергей Хорин, Анна Лукьянова, Руфина Ли Ен Хи.

Сахалин – Москва – Сахалин 

В 1998 году «Йеху» записала на студии «Союз» в Москве песни «Берингов пролив», «Школьница», «Санта Барбара».  Композиции записывали Александр Кротов (вокал), Павел Читаев (гитара), Сергей Хорин (барабаны), Александр Шалимов (бас-гитара). Александр Шалимов перешёл в коллектив из сахалинской группы «Deathonator». По мнению Кротова, это был лучший состав «Йеху».

В том же году группа последний раз выступила сахалинским составом на рок-фестивале в Хабаровске. На сцену вышли Александр Кротов, Сергей Хорин, Евгений Грачев. Вместо гитариста Павла Читаева играл Вячеслав Акимов.

Путешествие Йеху на Сахалин 
В 1999 году под именем «Йеху» Александр Кротов выступил в Хабаровске и Владивостоке с музыкантами группы «Тараканы!».

В том же году в московской студии «Союз» с сессионными музыкантами Александр Кротов записал песню «Берингов пролив». Трек вошёл в сборник «У2», изданный лейблом Леонида Бурлакова «Утекай звукозапись».

В 2002 году под именем «Йеху» Александр Кротов записал альбом из 10 треков «Путешествие Йеху на Сахалин» с сессионными музыкантами в московской студии в «Олимпийском».

Дискография 

 «Капитанский альбом» (1990)
 «Железнодорожный альбом» (1991)
 «Каморка» (1993)
 «Семь Золотых Светильников» (1995)
 «Newmix» (1996)
 «Союз» (1998)
 «Путешествие на Сахалин» (2002)

Примечания 

Рок-группы СССР
Рок-группы России
Поп-панк-группы
Панк-рок-группы России
Панк-рок-группы
Группы альтернативного рока России